Джордж Плантагенет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джордж Плантагенет, 1-й герцог Бедфорд (1477—1479) — английский принц из дома Йорков; младший сын короля Англии Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл.
 Джордж Плантагенет, 1-й герцог Кларенс (1449—1478) — герцог Кларенс с 28 июня 1461 года, 1-й граф Уорик и 1-й граф Солсбери с 25 марта 1472 года.